A competição de luta livre até kg masculino nos Jogos Olímpicos de 2016 decorreu a 20 de agosto na Arena Carioca 2, no Rio de Janeiro.

Medalhistas 
Abdulrashid Sadulaev, da Rússia, conquistou o título olímpico derrotando na final o turco Selim Yaşar. Nas disputas pelo bronze levaram a melhor Sharif Sharifov, do Azerbaijão, e o estadunidense J'den Cox.

Resultados 
Estes foram os resultados da competição:

Chave superior

Chave inferior

Repescagem

Final 

Livre 86 kg masculino